Balvan může být:
 synonymum k kámen
 bludný balvan
 Kunčický bludný balvan
 Porubský bludný balvan
 Liptaňský bludný balvan
 Rovninské balvany 
Rychaltické balvany 

anticena
 bludný balvan (cena)

Externí odkazy